Sideris est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1958), professeure gréco-américaine
Yórgos Sidéris (né en 1938), joueur grec de football
 (né en 1977), musicien grec
 (né en 1952), psychiatre et traducteur grec

Prénom
Sideris Tasiadis (né en 1990), céiste allemand de slalom

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme grec